S/S Express kan syfta på:

 S/S Express (1877) – ett finländskt historiskt ångfartyg
 S/S Express (1900) – ett historiskt ångfartyg i Stockholms skärgård